Берро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берро, Бернардо Пруденсио (1803—1868) — уругвайский писатель и политик, президент страны.
 Берро, Манфред (род. 1966) — немецкий спортсмен по гребному слалому.